Ok kan syfta på:

 Ok (berg)  – ett berg på Island
 Ok (kläder) – den tillskärningstekniskt övre bakre delen av mönstret utmed axellinjen och intill kragen/nacken
 Bromsok – en del av ett bromssystem
 Bärok – en typ av stång, vanligen i trä, som är avsedd att bäras över nacke och skuldror
 Dragok – en typ av stång, vanligen i trä, som var avsedd att sammanhålla två dragdjur framför en kärra eller plog
 Lyftok – ett hjälpmedel som underlättar lyft

OK
 OK – ett uttryck, se Okej
 OK-tecknet – en gest
 OKEJ – tidning
 OK – förkortning i postsammanhang för den amerikanska delstaten Oklahoma
 OK – ett förbund av konsumentföreningar, Oljekonsumenternas förbund
 OK Ekonomisk förening – ett svenskt kooperativ konsumentförening ansluten till Oljekonsumenternas förbund
 OK Petroleum AB – ett tidigare svenskt oljebolag 1986–1994/1998
 OKQ8, ett drivmedelsföretag och fusion mellan OK och Q8 (Kuwait Petroleum International).
 OK-förlaget – ett svenskt tidningsförlag
 OK-jolle – en enmansjolle med ett storsegel
 Onkel Kånkel and his kånkelbär – en svensk musikgrupp bildad i Kalmar 1979
 OK Computer – ett musikalbum av den brittiska rockgruppen Radiohead från 1997
 OK Go – ett amerikanskt indierockband från Chicago

Se även
 Lista över orienteringsklubbar i Sverige
 Ok-dong
 Ok-san
 Ok-som
 Ok-to